Xi Centauri (ξ Cen) puede referirse a dos estrellas distintas en la constelación de Centaurus:

 Xi1 Centauri (HD 113314), estrella blanca de magnitud aparente +4,83. 
 Xi2 Centauri (HD 113791), sistema estelar de magnitud +4,26 cuya componente principal es una estrella blanco-azulada de tipo B1.5V.